Ел Галанењо има више значења:

 Ел Галанењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Галанењо, Арнулфо Грасија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Галанењо, Ла Ресака (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Галанењо, Хавијер Перез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику